Екатерина Евгеньевна Лопес (урождённая — Иванова, 18 декабря 1987, Москва, СССР) — российская теннисистка; победительница 16 турниров ITF (пять — в одиночном разряде).

Биография 

Начала заниматься теннисом в пять лет. Любимым покрытием называет грунт. Среди кумиров детства Иванова выделяет Штеффи Граф. Говорит на английском и испанском языках, а также немного владеет итальянским и португальским.

В 2013 году вышла замуж за своего давнего менеджера и тренера Андре Лопеса.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (10)

Победы (5)

Поражения (5)

Финалы турниров ITF в парном разряде (24)

Победы (11)

Поражения (13)

Примечания

Ссылки 
 
 

 Интервью «Чемпионат.com» (2011 год)

Теннисисты России